Communistische Partij van Nederland (van 1909-1918 Sociaal-Democratische Partij)
 Sozialdemokratische Partei (DDR) (1989-1990)
 Sociaaldemocratische Partij van Finland
 Sociaaldemocratische Partij (Japan)
 Sociaaldemocratische Partij (Suriname)
 Surinaamse Democratische Partij
 Session Description Protocol, o.a. gebruikt bij MGCP om media te controleren in packet netwerken
 Service Discovery Protocol, een onderdeel van Bluetooth
 Stoomtrein Dendermonde-Puurs, verzorgd toeristische stoomtrein ritten tussen het station van Baasrode-Noord en Puurs.
 SDP (softwarebedrijf), een softwarebedrijf uit Sint-Niklaas